Osoby o nazwisku Ehrenstein:
 Albert Ehrenstein
 Walter Ehrenstein